Rycerze Gwiazdy na Wschodzie Warszawy – kapituła szkocka czynna w latach 1819-1821.

Bibliografia 

 Stanisław Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. XIV, Kraków 1930, s. 161.

Historia Warszawy
Królestwo Kongresowe
Loże wolnomularskie